Franciszek Machalski (inżynier górniczy)
 Franciszek Machalski (iranista)